Iche steht für:
 Iche (Marokko), Ort in Marokko

Iché ist der Familienname folgender Personen:

 Raoul Iché (* 1945), französischer Fußballspieler
 René Iché (1897–1954), französischer Bildhauer und Grafiker